88-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 88-й меридиан восточной долготы
 88-й меридиан западной долготы

См. также 
 88-я параллель северной широты
 88-я параллель южной широты